Magnus Roupé, švedski hokejist, * 23. marec 1963, Gislaved, Švedska.

Roupé je v švedski ligi igral za klube Gislaveds SK, Färjestads BK, Arvika HC, Grums IK in Ekshärad Hockey. V sezoni 1985/86 je s klubom Färjestads BK osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1993/94 je bil najboljši strelec druge švedske lige, v sezoni 1995/96 pa najboljši podajalec. Leta 1982 je bil kot 182. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je igral v sezonah 1987/88 in 1988/89. V sezoni 1997/98 je igral za klub Eisbären Berlin v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel tri podaje na desetih tekmah, in Kanadskem pokalu 1987.

Pregled kariere

|-
| Gislaveds SK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 25
| 5
| 1
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 24
| 5
| 3
| 8
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 7
| 3
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 29
| 7
| 4
| 11
|
| 16
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 2
| 3
| 5
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 31
| 9
| 6
| 15
|
| 16
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 11
| 10
| 21
|
| 38
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 18
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 11
| 6
| 17
|
| 64
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 87/88
|
| 23
| 6
| 16
| 22
|
| 10
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 31
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
|
| 33
| 2
| 4
| 6
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 88/89
|
| 12
| 2
| 6
| 8
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 88/89
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 18
| 9
| 4
| 13
|
| 58
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 19
| 17
| 36
|
| 66
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| +1
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 9
| 10
| 19
|
| 54
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 3
| 9
| 12
|
| 22
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Arvika HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 31
| 23
| 18
| 41
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Arvika HC
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 32
| 22
| 19
| 41
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 32
| 13
| 22
| 35
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 95/96
|
| 32
| 18
| 29
| 47
|
| 36
|
| 5
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 31
| 17
| 25
| 42
|
| 63
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 97/98
|
| 34
| 3
| 4
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 27
| 9
| 13
| 22
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ekshärad Hockey
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 676
| bgcolor="#7FFF00" | 217
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 881
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Hokejisti Gislaveds SK
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Arvika HC
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Ekshärad Hockey